Альконада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда.  Занимает площадь 21,26 км². Население — 211 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки